Landsogn kan betyde:

 Ethvert sogn som ligger på landet. Historisk i Danmark vil det sige hverken i en købstad eller i København.
 Et købstadslanddistrikt, det vil sige en del af et købstadssogn som ligger uden for købstadens grænser

Se også 
 Sognekommune – bestod i Danmark normalt af et eller flere landsogne
 Sogne i Danmark